Jeder stirbt für sich allein est le titre original du roman de Hans Fallada, Seul dans Berlin.

Il a été adapté à plusieurs reprises :

À la télévision 
 en 1962 : Jeder stirbt für sich allein en RFA par Falk Harnack
 en 1970 : Jeder stirbt für sich allein en RDA par Hans-Joachim Kasprzik
 en 2004 : I ve smrti sami en Tchéquie, par Dušan Klein.

Au cinéma 
 en 1976 : Seul dans Berlin (Jeder stirbt für sich allein) par Alfred Vohrer
 en 2016 : Seul dans Berlin (Jeder stirbt für sich allein / Alone in Berlin), film germano-franco-britannique réalisé par Vincent Perez

Au théâtre 
 en 2012 par Luk Perceval et Christina Bellingen au théâtre Thalia à Hambourg